Marcin Skoczylas (ur. 1 września 1983 w Chrzanowie) – polski piłkarz ręczny, obecnie zawodnik MTS Chrzanów.

Przebieg kariery 
Marcin Skoczylas jest wychowankiem MTS Chrzanów, w którym spędził 7 sezonów występując w sumie w 150 meczach ligowych, zdobywając w nich 731 bramek. Zadebiutował w 2001 i z każdym sezonem stawał się coraz bardziej znaczącą postacią w zespole. W sezonie 2007/2008 został królem strzelców I ligi. Po owym sezonie przeszedł do zespołu GSPR Gorzów Wielkopolski, który wówczas wywalczył awans do ekstraklasy. Niestety po sezonie w najwyższej klasie rozgrywek piłki ręcznej w Polsce klub ten znów spadł do 1 ligi. W 2010 zawodnik powrócił do macierzystego klubu, w którym występuje do dziś. W sezonie 2011/2012 spadł do II ligi, w której spędził dwa sezony. Od sezonu 2014/2015 powrócił na zaplecze Superligi.

Kariera klubowa 
 2001-2008 – MTS Chrzanów
 2008-2010 – GSPR Gorzów Wielkopolski
 od 2010 – MTS Chrzanów

Bilans klubowy w rozgrywkach ligowych

Mecze w sezonie 2015/2016

Mecze w sezonie 2014/2015

Mecze w sezonie 2013/2014

Mecze w sezonie 2012/2013

Bibliografia 
 http://mtschrzanow.net/

Polscy piłkarze ręczni
Ludzie urodzeni w Chrzanowie
Urodzeni w 1983
Piłkarze ręczni GSPR Gorzów Wielkopolski